Le sigle CCBB peut désigner :
 la communauté de communes de Beine-Bourgogne, intercommunalité de la Marne ;
 le Cognac Charente Basket-ball.